Kripke ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Kripke (* 1977), deutsche Sportlerin im Rollstuhlrugby
 Eric Kripke (* 1974), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Myer S. Kripke († 2014), US-amerikanischer Investor und Philanthrop
 Saul Kripke (1940–2022), US-amerikanischer Philosoph